

Nom 

 Eps, une commune du Pas-de-Calais, en France.

Sigle 

EPS est un sigle, qui peut signifier :
 école primaire supérieure, en France ;
 éducation physique et sportive ;
 EFREI Picture Studio ;
 ElectroPlasmique System, dans Star Trek ;
 Elektroprivreda Srbije, la plus importante compagnie d'énergie de Serbie ;
 Encapsulated PostScript, un format de description d'images vectorielles (notamment utilisé pour la publication assistée par ordinateur) ;
 enseignement primaire supérieur, entre la loi Guizot et la loi Falloux, puis de 1852 à 1941 ;
 établissement public de santé ;
 étude probabiliste de sûreté ;
 European Physical Society, une association européenne équivalente à la Société française de physique ;
 Euro Protection Surveillance, une filiale du groupe Crédit mutuel-CIC, leader en France dans le secteur de la télésurveillance ;
  ;
 ESL Pro Series, la compétition française principale de l'Electronic Sports League ;
 Espoon Palloseura, un club de hockey sur glace finlandais ;
 EUMETSAT Polar System, un systeme de satellites météorologiques polaires d'EUMETSAT ;
 examen parasitologique des selles ;
 extrait de plantes standardisé, en phytothérapie ;
 Electric Power Steering, (en français, direction assistée électrique) ;
 Expanded polystyrene, un type de polystyrène ;
  (en français, substance polymérique extracellulaire) ;
 European project semester, un programme d'échange européen entre différentes écoles d'ingénieurs européennes.
 Encapsulated PostScript, un format de fichier informatique décrivant des images vectorielles ou bitmap.

Abréviation 
Eps peut désigner :
 epsilon d'une machine, en informatique, la limite supérieure de l'erreur d'approximation relative causé par l'arrondi des calculs de ce microprocesseur en arithmétique à virgule flottante..